Bernhard I van Saksen, hertog van Saksen (973-1011)
 Bernhard I van Lippe, heer van Lippe (1122-1158)
 Bernhard I van Anhalt, vorst van Anhalt (1244-1266)
 Bernhard I van Bentheim, graaf van Bentheim (1364-1421)
 Bernhard I van Brunswijk-Wolfenbüttel, hertog van Brunswijk-Wolfenbüttel (1400-1428) en Brunswijk-Lüneburg (1388-1434), vorst van Lüneburg
 Bernhard I van Baden-Baden, markgraaf van Baden-Baden (1372-1431)
 Bernhard I van Saksen-Meiningen, hertog van Saksen-Meiningen (1649-1706)